Mañana es hoy puede referirse a:

 Mañana es hoy, un álbum de 2012 del rapero cristiano Alex Zurdo.
 Mañana es hoy, una película española de 2022 dirigida por Nacho G. Velilla.